Скобликов — фамилия. Имеет женскую форму Скобликова.

Известные носители:
 Скобликов, Александр Павлович (1929—2005) — советский и украинский художник.
 Скобликов, Евгений Георгиевич (род. 1993) — российский футболист.
 Скобликов, Михаил Васильевич (1825—1861) — русский химик-технолог.

 Скобликова, Лидия Павловна (род. 1939) — советская конькобежка.

См. также 
 Скобляков